Nowy Duninów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Nowy Duninów, dans le powiat de Płock
 du village de Nowy Duninów, chef-lieu de cette gmina